Valley of Fire est un parc d'État du Nevada aux États-Unis.
 Valley of Fire est un film de John English avec Gene Autry sorti en 1951.
Valley of Fire est une musique instrumentale composée par Jason Becker dans l'album Triumphant Hearts sorti en 2018.